Lundgreen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Lundgreen (* 1980), deutscher Althistoriker
 Nikoline Lundgreen (* 1998), dänische Handballspielerin
 Peter Lundgreen (1936–2015), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Siff Lundgreen (* 1993), dänische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lundgren